Ferdinand Dessoir – attore tedesco
 Ludwig Dessoir – attore tedesco
 Max Dessoir – filosofo tedesco